Михаил Дитерихс: Дитерихс, Михаил Константинович (1874—1937) — русский генерал, один из руководителей Белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке.
 Дитерихс, Михаил Михайлович (1871—1941) — русский врач.